

Алатаєво — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Алатаєво — село, Парабельський район, Томська область